Ein Kunstmaler ist

 ein bildnerischer Künstler, siehe Malerei
 ein anerkannter Ausbildungsberuf, siehe Kunstmaler (Beruf)

Siehe auch:

 Der Kunstmaler, Lucky-Luke-Album